Katrina Jade (California; 31 de outubro de 1991) é uma atriz pornográfica e modelo erótica estadunidense

Biografia
Jade nasceu no estado da Califórnia no final de outubro de 1991, em uma família com descendentes de holandeses, alemães, irlandeses, italianos, havaianos, nativos americanos e mexicanos. Não se sabe muito sobre sua vida anterior como atriz, exceto que ela trabalhou como vendedora para a Circuit City."

Em 2014, aos 23 anos de idade, ela decidiu entrar na indústria pornográfica como atriz. Sua primeira cena foi em fevereiro daquele ano para o portal Kink.com.

Ela é casada com o fotógrafo e diretor 'Nigel Dictator', 13 anos mais velho do que ela.

Como atriz, trabalhou em estúdios como New Sensations, Elegant Angel, Brazzers, Wicked Pictures, Twistys, Evil Angel, Lethal Hardcore, Devil's Films, Hustler, Girlfriends Films ou Sweetheart Video.

Em 2016, obteve indicações para o AVN Awards e o XBIZ Awards como Best new starlet.

Em 2017, ganhou o XBIZ Awards com os prêmios  ao Artista Feminina do Ano e Melhor cena de sexo em filme de parejas o temática por  The Switch . Assim como, no AVN Awards ganhou o de Melhor cena de sexo em grupo por Orgy Masters 8.

Ligações externas 

 
 
 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos